Kalvø puede hacer referencia a:

Kalvø (Guldborgsund): pequeña isla de Dinamarca, situada en el estrecho de Guldborgsund;
Kalvø (Genner Bugt): pequeña isla de Dinamarca, localizada al nordeste de Aabenraa.